Оле́г Кучере́нко:
 Кучеренко, Олег Андреевич (род. 1994) — дзюдоист.
 Кучеренко, Олег Николаевич (род. 1968) — советский и немецкий борец греко-римского стиля.
 Кучеренко, Олег Сергеевич (1934—2012) — спортивный журналист.